Берёзовка () — село в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) России. Входит в состав городского поселения «посёлок Алмазный».

География 
Село находится в западной части Якутии, в пределах Верхневилюйского плато, к югу от реки Ирелях, на расстоянии 10 километров от города Мирный, административного центра района. Абсолютная высота — 289 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и жарким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца составляет −65 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца — 37 °C..
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,5 %, женщины — соответственно 54,5 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 70 % из 20 чел.

Примечания 

Населённые пункты Мирнинского района